Eschborn–Frankfurt (do 2017 jako Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt, do 2008 jako Rund um den Henninger-Turm) – wyścig kolarski jednodniowy rozgrywany w Niemczech, we Frankfurcie nad Menem, co roku w maju. Od 2017 roku należy do cyklu UCI World Tour.

Wyścig odbył się po raz pierwszy w roku 1962 i organizowany jest co rok (od 1968 roku zawsze 1 maja), najpierw jako Rund um den Henninger-Turm (do 2008), w 2009 r. jako Eschborn-Frankfurt City Loop, a do 2017 jako Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt. Pod obecną nazwą jako Eschborn–Frankfurt wyścig rozgrywany jest od 2018 r.

W 2015 wyścig został odwołany przez organizatorów ze względu na zagrożenie terrorystyczne.

Rekordzistą pod względem zwycięstw jest Norweg Alexander Kristoff, który czterokrotnie stawał na najwyższym stopniu podium.

Lista zwycięzców

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona wyścigu
 Zwycięzcy na stronie memoire-du-cyclisme.net

Wyścigi kolarskie jednodniowe
Kolarstwo w Niemczech
Sport we Frankfurcie nad Menem